Condate – toponimo latino di Norwich
 Condate – toponimo latino di Rennes